Святловський:

 Святловський Володимир Володимирович — економіст.
 Святловський Євген Володимирович — лікар.